Die Virslīga 1929 war die dritte Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 5. Mai 1929 und endete am 13. Oktober 1929. Titelverteidiger Olimpija Liepāja wurde zum dritten Mal lettischer Meister.

Modus 
Die Meisterschaft wurde mit fünf Teams ausgetragen. ASK Riga wurde in dieser Saison zugelassen. Jede Mannschaft spielte einmal zu Hause und einmal auswärts gegen die anderen vier Teams und bestritt dabei acht Spiele. Absteiger gab es in dieser Saison nicht.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Meisterschaften 1922 bis 1996 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1929
Fußballsaison 1929